Пётр Ба́бкин:
 Бабкин, Пётр Андреевич (1922—1944) — лётчик-штурмовик, гвардии лейтенант.
 Бабкин, Пётр Семёнович (1921—2009) — советский медик, невролог, профессор.